Алексе́й Семёнов: Семёнов, Алексей (род. 1968) — советский и узбекистанский футболист.
 
 Семёнов, Алексей Алексеевич (1882—1938) — народный комиссар финансов Якутской АССР.
 Семёнов, Алексей Анатольевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Семёнов, Алексей Андреевич (род. 2002) — белорусский футболист, полузащитник.
 
 
 Семёнов, Алексей Дмитриевич — советский государственный деятель.
 
 Семёнов, Алексей Львович (род. 1950) — советский и российский математик.
 
 Семёнов, Алексей Фадеевич (1921—1951) — полный кавалер ордена Славы.